Народный театр — термин, имеющий несколько похожих значений:

 Русский фольклорный театр, основанный на материале устного народного творчества (балаган, вертеп, петрушка, раёк, скоморохи)
 Непрофессиональный театр в Российской империи.

Также под этим термином может подразумеваться:
 Звание «Народный театр». В СССР с 1959 года звание «Народный театр» присваивалось успешным самодеятельным театрам с постоянной труппой, обширным репертуаром и залом для регулярных спектаклей. Таким театрам выделялось государственное финансирование. На  1974 год в СССР было свыше 2 тысяч народных театров, включая в себя 50 музыкальных народных театров.
 Бульварный театр — профессиональный театр «для народа».

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Русский народный театр 1974 год» // youtube.com

Виды и жанры театра